Louis H. Chrispijn (1854-1926), Nederlands acteur en regisseur
 Louis J.F. Chrispijn (1876-1931), Nederlands acteur en regisseur, zoon van bovenstaande